L'expression « Jeux olympiques de Tokyo » est utilisée pour les Jeux olympiques d'été dont l'organisation a été attribuée à Tokyo, la capitale du Japon. Il s'agit d'une de ces trois éditions des Jeux olympiques :
 les Jeux olympiques d'été de 1940, qui ont été annulés à cause de la guerre sino-japonaise ;
 les Jeux olympiques d'été de 1964, qui ont eu lieu du 10 au  ;
 les Jeux olympiques d'été de 2020, qui ont été reportés à l’été 2021, du  au .

Tokyo
Compétition multisports à Tokyo